Иштван Пелле (; 26 июля 1907 — 6 марта 1986) — венгерский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Иштван Пелле родился в 1907 году в Будапеште. В 1928 году он принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, но не завоевал никаких медалей. В 1930 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира в упражнениях на перекладине. В 1932 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе Иштван Пелле стал обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.

После Второй мировой войны Иштван Пелле эмигрировал, и выступал в качестве эстрадного артиста, в итоге поселившись в Аргентине.

Ссылки 
 

Гимнасты на летних Олимпийских играх 1928 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Гимнасты Венгрии
Чемпионы мира по спортивной гимнастике